Moths ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Moths (Anna Moths-Greiz; 1869–1946), deutsche Schneiderin, Mundartschriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Eberhard Moths (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gustav-Adolf Moths (* 1877), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Motz